Solomon se poate referi la:
 Solomon (prenume)
 Solomon (nume de familie)

Persoane 
Solomon, conducător evreu antic menționat în scrierile biblice

Locuri din România 
 Solomon, sat din județul Sălaj

Locuri din Statele Unite ale Americii 
 Solomon, Alaska
 Solomon, Kansas
 Solomon, Maryland